Пьер-Парк ():

  — торговый центр в , штат Флорида, США.

 Парки
  — муниципальный парк имени Сильвестра Чарльза Пир (1853–1935), Портленд, штат Орегон, США.
  — парк в округе Холл, штат Небраска, США.
 Пьер-Парк — часть , на береговой линии Чикагского озера Мичиган.